LPI steht als Abkürzung für:
 Lines per Inch (Zeilen pro Zoll), eine Auflösung, siehe Punktdichte
 Lineare partielle Information, lineare Modellierungsmethode 
 Flughafen Linköping, Schweden (IATA-Code)
 Linux Professional Institute, Zertifizierungsprogramm der Linux-Gemeinschaft
 Liquid Propane Injection, Flüssiggaseinspritzung, siehe Autogas #LPI-Anlagen
 Living Planet Index, Indikator des Zustands der weltweiten biologischen Vielfalt 
 Logistics Performance Index der Weltbank
 Low Probability of Intercept, ein Signalprofil bei Radargeräten, siehe Betriebsmodus (Radar) #Low Probability of Intercept (LPI)
 Lunar and Planetary Institute, US-amerikanisches Forschungsinstitut in Houston
 Laser Peripheral Iridotomy, Laser-Iridotomie

Abkürzung